Qilakitsoq bezeichnet:
 Qilakitsoq, Ort im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qilakitsoq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Qilakitsoq (Berg, Ivittuut) (Laksefjeld), Berg im Distrikt Ivittuut, Grönland
 Qilakitsoq (Bucht), Bucht im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qilakitsoq (Fjord), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland